Syrovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Syrovice, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Sýrovice, Ortsteil von Podbořany, Okres Louny
 Nové Syrovice, Gemeinde im Okres Třebíč